Nabil El Zhar (em árabe, نبيل الزاهر; (Alès, 27 de agosto de 1986) é um futebolista franco-marroquino que atua como atacante. Atualmente, joga no Al-Ahli.

Ligações externas 
Perfil em oGol 
Perfil em Soccerway 

Naturais de Alès
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Liverpool F.C.
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do Club Deportivo Leganés
Futebolistas do Al-Ahli Sports Club
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol